Der 1. Sportverein Mörsch e. V. (kurz 1. SV Mörsch) ist ein Fußballverein aus Rheinstetten nahe Karlsruhe. Er gehört dem südbadischen Bezirk Baden-Baden an und spielte mehrfach in der 1. Amateurliga Südbaden bzw. deren Nachfolger Verbandsliga Südbaden.

Geschichte 
Der Verein wurde 1919 gegründet und nahm im Spielbetrieb bis 1945 in den  lokalen Spielklassen des Kreises Murg in Baden teil. Von 1945 bis 1951 spielte der 1. SV in der obersten Spielklasse des Fußballkreises Karlsruhe in Nordbaden. In der Spielzeit 1950/51 belegte er den zweiten Platz in der A-Klasse Karlsruhe Staffel 2.

Im Jahr 1950 gab es eine Strukturreform im Süden Deutschlands. Die Vereine aus Südbaden und Südwürttemberg wechselten dabei vom Südwesten zum Süddeutschen Fußball-Verband. Den Vereinen aus dem südbadischen Bezirk Baden-Baden waren die Reisen an den Bodensee zu weit. Da eine Vereinigung der beiden Badischen Fußballverbände Badischer Fußballverband und Südbadischer Fußball-Verband scheiterte, wollte der FC Phönix Durmersheim aus dem südbadischen Bezirk Baden-Baden in den nordbadischen Kreis Karlsruhe wechseln. Dazu musste umkehrt ein nordbadischer Verein nach Südbaden wechseln, wozu sich der 1. SV Mörsch bereiterklärte. Seither gehört der 1. SV Mörsch dem Südbadischen Fußballverband an, während der FC Phönix Durmersheim 1960 wieder nach Südbaden zurück wechselte, als die Vereine von Schwarzwald und Bodensee aus der 1. Amateurliga Südbaden durch Bildung der 1. Amateurliga Schwarzwald-Bodensee ausschieden.

Der 1. SV Mörsch wurde zur Spielzeit 1951/52 der 2. Amateurliga Südbaden Staffel I zugeordnet. Im Jahr 1954 gelang über die Aufstiegsrunde der Aufstieg in die 1. Amateurliga Südbaden, der der 1. SV bis zum Abstieg 1970 ununterbrochen angehörte. Danach war Mörsch vornehmlich in der 2. Amateurliga Südbaden Staffel I bzw. deren Nachfolger Landesliga Südbaden Staffel 1 vorzufinden, unterbrochen durch einige Jahre in den Spielklassen des Bezirks Baden-Baden. Auf dem Tiefpunkt spielte der 1. SV Mörsch von 1994 bis 1998 in der Kreisliga B Baden-Baden Staffel 4. Seit der Spielzeit 2004/05 gehört er wieder der Landesliga an. Als deren Meister stieg er 2011 in die Verbandsliga Südbaden auf, 2012 erfolgte dank Platz 14 der direkte Wiederabstieg. 2016 gelang der erneute Aufstieg in die Verbandsliga.

Während die Herren des 1. SV Mörsch im südbadischen Wettbewerb teilnehmen, spielen die Frauen des Vereines mit Sondergenehmigung in der Verbandsliga Baden in Nordbaden. Auch Lokalrivale TV Mörsch gehört nach wie vor zu Nordbaden.

Zur Winterpause Ende 2019 belegte der Verein abgeschlagen den letzten Platz in der Verbandsliga. Die Planungen der nächsten Saison wurden daher unter der Annahme des Abstiegs in die Landesliga vorgenommen. Zwar hätte man auf Grund der Coronapandemie einen Abstieg verhindern können, das Konzept des Vereins fokussierte sich aber wieder auf die eigene Jugend und man verzichtete daher auf eine Aufrüstung des Kaders. Es wurde daher ein Antrag gestellt, freiwillig in die Landesliga abzusteigen, der genehmigt wurde.

Die Regelung eines Nichtabstiegs im Rahmen der Coronapandemie wurde aber für die 2. Mannschaft in Anspruch genommen. Man verblieb in der Saison 2020/2021 in der Kreisliga A.

Auf Grund des Spielermangels wird für die Saison 2020/2021 keine 3. Mannschaft mehr gemeldet.

Erfolgreicher Spieler 
Zur Runde 1960/61 wechselte der Mittelläufer Willi Rihm zum Karlsruher SC in die damals erstklassige Fußball-Oberliga Süd. Bis 1963 kam er auf 87 Oberligaeinsätze und bis 1966 folgten noch 33 Spiele in der neuen Fußball-Bundesliga.

Statistik 
Die Bilanz des 1. SV Mörsch in der 1. Amateurliga Südbaden bzw., Verbandsliga Südbaden, Landesliga Südbaden, Bezirksliga Baden-Baden:

Weblinks 
 Website des 1. SV Mörsch

Einzelnachweise 

Morsch #SV
Morsch #SV
Morsch #SV
Gegründet 1919
Sport (Rheinstetten)